Ямана:

 Ямана — почти исчезнувший изолированный индейский язык, на котором говорят яганы.
 Ямана — японский самурайский род периодов Камакура, Муромати, Сэнгоку, Адзути-Момояма и Эдо в XII—XIX веках.
 Ямана Мотитоё (1404—1473) — японский государственный и военный деятель XV века периода Муромати, глава рода Ямана.